Ch’a-kan Hu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qagan Nur (sjö i Kina, Jilin),

Mongoliet 

 Dzeregiyn Nuur, sjö, Chovd, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar